Патј има више значења:

 Патј (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Патј (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику